Das Midland Bank Championships 1990 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Brighton. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 23. bis 28. Oktober 1990 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Helena Suková mit 7:5 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Helena Suková / Nathalie Tauziat mit 6:1 und 6:4 gegen Jo Durie / Natallja Swerawa.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Brighton